Tinaquillo peut désigner :

Toponymes

Tinaquillo : chef-lieu de la municipalité de Falcón dans l'État de Cojedes ;
 Tinaquillo : l'unique paroisse civile de la municipalité de Falcón dans l'État de Cojedes.

Homonymie de toponyme